Timo Peltomaa, finski hokejist, * 20. junij 1968, Toijala, Finska.

Peltomaa je večji del kariere igral za klub Ilves Tampere v finski ligi, kjer je igral tudi za kluba HPK Hämeenlinna in Lukko Rauma. V tujini je igral še za klube Frankfurt Lions in Augsburger Panther v nemški ligi ter Timrå IK v švedski ligi. Leta 1988 je bil kot 154. izbran na NHL naboru s strani kluba Los Angeles Kings, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992 in treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje. 

Leta 2012 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 85/86
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 86/87
|
| 32
| 8
| 3
| 11
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 22
| 0
| 1
| 1
| -5
| 20
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 87/88
|
| 28
| 26
| 12
| 38
|
| 69
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 30
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 88/89
|
| 23
| 4
| 0
| 4
| -1
| 16
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 88/89
|
| 25
| 22
| 12
| 34
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 89/90
|
| 43
| 7
| 3
| 10
| -1
| 28
|
| 9
| 4
| 0
| 4
| +2
| 14
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 8
| 16
| 24
| -20
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 91/92
|
| 40
| 16
| 14
| 30
| -6
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 4
| 1
| 5
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 92/93
|
| 39
| 13
| 21
| 34
| +4
| 40
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| 0
| 8
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 93/94
|
| 45
| 12
| 16
| 28
| +6
| 118
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| 0
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 94/95
|
| 49
| 11
| 11
| 22
| -16
| 62
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +2
| 2
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 95/96
|
| 50
| 11
| 20
| 31
| -1
| 90
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| 0
| 14
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 96/97
|
| 56
| 7
| 20
| 27
| +7
| 92
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augsburger Panther
| Nemška liga
| 97/98
|
| 46
| 5
| 8
| 13
| -11
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| +4
| 12
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -3
| 6
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 98/99
|
| 49
| 5
| 14
| 19
| 0
| 74
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 99/00
|
| 54
| 4
| 27
| 31
| +14
| 71
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 8
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 00/01
|
| 48
| 9
| 9
| 18
| -16
| 105
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 01/02
|
| 45
| 1
| 11
| 12
| -13
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 2
| 4
| 6
| +6
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 02/03
|
| 54
| 5
| 14
| 19
| -6
| 125
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 03/04
|
| 32
| 3
| 8
| 11
| +1
| 28
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 04/05
|
| 50
| 5
| 10
| 15
| -10
| 63
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 923
| bgcolor="#7FFF00" | 188
| bgcolor="#7FFF00" | 259
| bgcolor="#7FFF00" | 447
| bgcolor="#7FFF00" | -73
| bgcolor="#7FFF00" | 1285
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 100
|}

Viri
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Timrå IK
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih